Анато́лий Швецо́в: Швецов, Анатолий Иванович (1906—1969) — советский партийный и государственный деятель, председатель Молотовского облисполкома.
 Швецов, Анатолий Павлович (1905—?) — советский общественный деятель и учёный-экономист, директор Саратовского юридического института.